Виле́н Леони́дович Перламу́тров (11 сентября 1931 года, Москва, РСФСР, СССР — 10 февраля 2004 года, Москва, Россия) — советский и российский экономист, член-корреспондент РАН (1997).

Биография 

Родился 11 сентября 1931 года в Москве.

В 1954 году окончил экономический факультет МГУ, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы нормирования оборотных средств в незавершенном производстве», в 1977 году — докторскую диссертацию «Народнохозяйственные проблемы организации и планирования оборотных средств: на примере промышленности», в 1985 году присвоено учёное звание профессора.

С 1973 по 1991 годы работал в Центральном экономико-математическом институте, а с начала основания Институте проблем рынка РАН в 1991 году и до конца жизни работал заведующим лабораторией, заместителем директора института.

В 1997 году избран членом-корреспондентом РАН.

Умер 10 февраля 2004 года, похоронен на Введенском кладбище Москвы. участок №1.

Научная деятельность 

Специалист в области макроэкономики, методов и механизмов управления хозяйственными процессами, финансов и кредита.

Автор более 100 публикаций, в том числе ряда монографий.

Внес личный вклад в разработку основ системы управления народным хозяйством и перевода его в рыночный режим функционирования, разработал модели движения оборотных средств предприятий и модели прогнозирования оборотных средств народного хозяйства.

Являлся членом Научных Советов РАН по теоретическим основам системы оптимального функционирования экономики и по проблемам хозрасчета и самофинансирования, членом редколлегии журнала «Финансы», членом научно-методического совета Госкомстата РФ, членом диссертационных советов при ЦЭМИ РАН и Государственной Академии управления им. С. Орджоникидзе.

Примечания

Ссылки 
 

Сотрудники ЦЭМИ РАН
Похороненные на Введенском кладбище
Экономисты СССР
Экономисты России